Gunship steht für:
 Gunship, speziell für die Erdkampf- oder Luftnahunterstützung ausgerüstete Flugzeuge und Hubschrauber
 Gunship (Computerspiel), Flugsimulation von Microprose
 Gunship 2000, Nachfolger von Gunship (Computerspiel), siehe Gunship (Computerspiel) #Gunship 2000
 Gunship! Nachfolger von Gunship 2000, siehe Gunship (Computerspiel) #Gunship!
 Gunship 2000 (Tabletop), Tabletop-Kriegsspiel

 Gunship (Band), britische Synthwave-Band
 GUNSHIP, Album der britischen Synthwave-Band Gunship